9-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юношей проходил с 15 по 19 июля 2015 года на Олимпийском стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали (Колумбия). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1998 года рождения и моложе.

Участники 
В соревнованиях приняли участие 1237 спортсменов из 154 стран мира.

Результаты 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юноши

Девушки

Смешанная эстафета 
Смешанная эстафета 4×400 метров дебютировала в программе турнира, сменив шведские эстафеты 100+200+300+400 метров. В состав каждой команды входили два юноши и две девушки, которые могли быть расставлены в любом порядке (отсутствовало разделение этапов по половому признаку).

Медальный зачёт 
Медали в 39 видах лёгкой атлетики распределились между представителями 36 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юношей
Июль 2015 года
Международные спортивные соревнования в Кали
Чемпионаты мира в Колумбии